A Seleção das Ilhas Molucas do Sul de Futebol é o time oficial de futebol para as República das Molucas do Sul. Eles não são filiados a FIFA ou a Confederação Asiática de Futebol e, portanto, não pode concorrer para a Copa do Mundo FIFA ou a Copa da Ásia. Ganharam a Copa UNPO de 2005 batendo nas semifinais nos pênaltis Papua Ocidental e no final da Chechénia, por 3-1.

Ilhas Molucas
Futebol da Indonésia